Nielsbohrium war der Namensvorschlag für folgende chemischen Elemente:

 Dubnium (Element 105)
 Bohrium (Element 107)